Oberbirnbach ist der Ortsname von

 Oberbirnbach (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberbirnbach (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern